Мартинес Гонсалес () — имя собственное испанского происхождения; распространено в виде фамилий. Мартинес Гонсалес, Бартоломе (1873—1936) — никарагуанский политический деятель, министр внутренних дел.
 Мартинес Гонсалес, Хосе (1953—1981) — мексиканский футболист.